Sommerschuh ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Sommerschuh (1935–2022), deutscher Politiker
 Ernst Sommerschuh (1844–1905), deutscher Architekt
 Hartmut Sommerschuh (* 1951), deutscher Umweltjournalist, Autor und Regisseur
 Jens-Uwe Sommerschuh (* 1959), deutscher Schriftsteller